Beishanlong grandis est un genre éteint de dinosaures théropodes, un ornithomimosaurien géant, rattaché à la famille des deinocheiridés. Il a été découvert dans la province du Gansu dans le nord-ouest de la Chine où il a vécu au Crétacé inférieur (Aptien et Albien).

Une seule espèce est rattachée au genre, Beishanlong grandis, décrite par  et son équipe en 2010.

Étymologie 
Le nom de genre Beishanlong est composé de deux mots du mandarin : « Bei Shan », « Montagne du nord » , et « long » pour « dragon ». Le nom d'espèce « grandis » est le latin pour « grand ». Le nom binominal signifie donc : « grand dragon de la montagne du nord ».

Description 

Beishanlong est l'un des plus grands des ornithomimosauriens. Il se place derrière l'immense Deinocheirus ( de long pour un poids estimé de ) et juste après Gallimimus dont la longueur totale pouvait atteindre . 

Les inventeurs de Beishanlong soulignent que l'étude histologique de ses os montre que le spécimen holotype n'avait pas atteint tout à fait sa taille adulte.

Sa taille et son poids sont extrapolés à partir de son fémur dont la longueur atteint . Le poids de Beishanlong est ainsi estimé à  par ses inventeurs. Gregory S. Paul, en 2010 également, évalue sa longueur à  pour un poids de . 

C'est un animal robuste avec de longs membres mais avec des mains et des pieds moins évolués que chez les ornithomimosauriens plus récents et avec des griffes moins longues.

Classification 
Les inventeurs du genre considèrent Beishanlong comme un ornithomimosaurien basal en 2010.

Cependant la description de nouveaux genres d'ornithomimosauriens a depuis remis en cause cette attribution.
En 2012, Jin Liyong, Chen Jun et Pascal Godefroit le placent encore parmi les ornithomimosauriens mais en position moins basale.

En 2014, à la suite de la reprise de la description du célèbre Deinocheirus mirificus de Mongolie, Yuong-Nam Lee et ses collègues, établissent une nouvelle phylogénie des Ornithomimosauria où Beishanlong est rattaché à la famille des deinocheiridés en groupe-frère d'un clade constitué des genres Garudimimus et Deinocheirus comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Deinocheirus
 Liste de dinosaures

Ornithomimosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2010